José Pascual puede referirse a varias personas:

 José Pascual Bertrán (1843-?), militar carlista español.
 José Pascual Viciano (?-1936), político conservador español.
 José Pascual Vila (1895-1979), químico y farmacéutico español.
 José Pascual Buxó (1931-), escritor mexicano de origen español.